Иванов Леонид Георгиевич (25 июня 1950, , Смоленская область — 24 октября 1980, , Астраханская область) — советский космонавт-испытатель.

Биография 
В 1967 году окончил 10 классов средней школы в г. Сафоново.

В 1971 — окончил Качинское ВВАУЛ им. Мясникова по командной специальнолсти с дипломом летчика-а.

23 августа 1976 года зачислен в Отряд космонавтов в ЦПК ВВС.

1976—1980 — подготовка в 267 Центре испытания авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей, г. Ахтубинск.

24 октября 1980 года погиб в испытательном полёте. Похоронен на кладбище села Леониха Щёлковского района Московской области.

Увлечения: велоспорт, кино-фото, психология, увлекался живописью и писал стихи, играл на пианино, изучал иностранные языки (английский, венгерский), парашютный спорт, подводное плавание.

Ссылки 
 Иванов Леонид Георгиевич

Похороненные на кладбище деревни Леониха (Щёлковский район)
Лётчики СССР
Космонавты СССР